Concorrenza – situazione nella quale più imprese competono sul medesimo mercato
 Concorrenza – caratteristica dei sistemi dell'informatica

Altri progetti